Acín puede hacer referencia a:

 Acín, localidad del municipio de Jaca, en la provincia de Huesca (España).
 Acín, apellido.

Además, como apellido, puede referirse a las siguientes personalidades:
 Katia Acín Monrás (1923-2004), artista plástica española que trabajó el grabado, la pintura y la escultura, hija de Ramón Acín Aquilué.
 Ramón Acín Aquilué (1888-1936), pintor, escultor, periodista y pedagogo español.
 Ramón Acín Fanlo (n. 1953), escritor, narrador y ensayista español.
 Acín (AR) (n. 2001), Alter ego del productor de música electrónica y compositor de obras para orquesta argentino, Mariano Daniel Sanchez. Sitio web oficial:http://www.acinhome.com